Oldtiden er en tidsperiode i arkæologien og historien der svarer til de ældste tider og indtil begyndelsen af middelalderen.
Begrebet ses knyttet til europæisk historie.
Den klassiske oldtid kaldes også antikken.

Referencer 

Historiske epoker